Frans Koppers (acteur), een Nederlands acteur
 Frans Koppers (voetballer), een Nederlands voetballer